Хладноло́мкость — склонность металла растрескиваться и ломаться при холодной механической обработке.

Этот недостаток не мешает железу выносить различные механические формоизменения в нагретом состоянии, коваться, свариваться и т. д.

Причины появления
Хладноломкость вызывается в стали посторонними примесями, главным образом, примесью фосфора, сурьмы, мышьяка и вольфрама, а отчасти также серы, меди, цинка и хрома. 
Из этих примесей преобладающее влияние оказывает фосфор. Влияние его проявляется тем сильнее, чем богаче металл углеродом. Поэтому, например, в богатой углеродом твердой тигельной стали увеличение примеси фосфора на несколько тысячных долей процента уже значительно усиливает хладноломкость, между тем, как в мягком железе даже колебания в содержании фосфора в несколько сотых процента не оказывают заметного влияния на вязкость, то есть не усиливают хладноломкость.

Внешние признаки хладноломкого железа: белесоватый цвет, сильный блеск и чешуйчатое сложение. Будучи пригодно на кузнечные поделки, хладноломкое железо совершенно не годится на мостовые и т. п. сооружения, долженствующие подвергаться ударам и сотрясениям при низких температурах.

Преимущества низколегированных сталей
Низколегированные стали обладают по сравнению с обычной углеродистой сталью рядом преимуществ. Их предел текучести превышает на 30% и более предел текучести обычной Ст3кп. Они высокопластичны, меньше склонны к хладноломкости (критические температуры перехода низколегированных сталей в хрупкое состояние  минус 60 ˚С), хорошо свариваются.

Ссылки 
 
 
 Хладноломкость и разрушение металлов с разными кристаллическими решетками — дислокационные механизмы - Журнал технической физики, 2016, том 86, вып. 7 стр 57
 13. ХЛАДОСТОЙКИЕ СТАЛИ И СПЛАВЫ / Металлы и сплавы. Справочник. Под ред.  Ю.П. Солнцева - С.-Пб.: НПО Профессионал, 2003.

Сопротивление материалов
Свойства материалов